Ostrowiec bezeichnet folgende Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Ostrowiec Świętokrzyski
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Ostrowiec (Dobiegniew) (ehemals Rohrsdorf, Kreis Friedeberg/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Ostrowiec (Kocierzew Południowy)
 In der Woiwodschaft Masowien:
 Ostrowiec (Chynów)
 Ostrowiec (Karczew)
 Ostrowiec (Repki)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Ostrowiec (Dębno) (ehemals Wusterwitz, Kreis Soldin/Brandenburg)
 Ostrowiec (Malechowo) (ehemals Wusterwitz, Kreis Schlawe/Pommern)
 Ostrowiec (Wałcz) (ehemals Sagemühl, Kreis Deutsch Krone/Pommern)